El nombre Édgar Ponce puede hacer referencia a:
 Édgar Ponce (1974-2005),  actor mexicano; o
 Édgar Ponce,  futbolista venezolano.